Боке́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Валанс-сюр-Баиз. Округ коммуны — Кондом.

Код INSEE коммуны — 32035.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 90 км западнее Тулузы, в 27 км к северо-западу от Оша.

По территории коммуны протекает река Баиз.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 286 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 172 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 115 были экономически активными, 57 — неактивными (показатель активности — 66,9 %, в 1999 году было 70,6 %). Из 115 активных жителей работали 109 человек (63 мужчины и 46 женщин), безработных было 6 (2 мужчин и 4 женщины). Среди 57 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 28 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Пардайан

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер